Безубяк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Безубяк, Владимир Иосифович (род. 1957) — советский футболист, украинский тренер.
 Безубяк, Тарас Михайлович (род. 1955) — советский и российский футбольный судья.